Фуэнтельсеспед ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Занимает площадь 22,65 км². Население — 211 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса